Notodermus är ett släkte av skalbaggar. Notodermus ingår i familjen Erirhinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Notodermus